Classer, anche detto the classer è un programma usato in passato per archiviare e classificare i dati.

Fu molto usato dai primi cracker per il file-sniffing, ossia per il furto di file da un computer remoto senza averne l'autorizzazione. Oggi è di gran lunga superato.

La struttura di Classer è stata ripresa in molti programmi che operano nell'attuale mondo della pirateria informatica come NetBus oppure Back orifice.

Tecniche di attacco informatico
Hacking